Spaniens U/21-fodboldlandshold består af spanske fodboldspillere, som er under 21 år og administreres af det spanske fodboldforbund. De er forsvarende Europamestre, eftersom de vandt U21 EM 2011 i Danmark.
Holdet har to gange tidligere vundet EM for U21 landshold, nemlig i EM 1986 og EM 1998

EM 2011 
Spanien kvalificerede sig til EM 2011 efter at have elimineret Kroatien i den afgørende playoffrunde med samlet 5-1.

I gruppespillet mødte Spanien møde England, Tjekkiet og Ukraine. De vandt alle tre kampe og gik dermed videre fra gruppespillet, hvor de mødte Hviderusland i semifinalen, og vandt 3-1 efter ekstra tid efter at have været bagud 1-0 i det 32' minut i første halvleg i starten af kampen. I finalen mødte de Schweiz, hvor de vandt 2-0 på Aarhus Stadion.

Under turneringen havde holdet base på Radisson Blu i Silkeborg, og de benyttede Silkeborg BKs træningsanlæg som træningsbaner.

Aktuel trup 
Truppen til U21 EM kvalifikationskampene mod Georgien og Sverige den 7. og 13. oktober 2015

Referencer 

 
U/21-fodboldlandshold i Europa